Костю́к Ю́рій:

 Костюк Юрій Григорович (1910—1995, Київ) — український драматург, театрознавець.
 Костюк Юрій Ілліч (1977) — український спортсмен, чемпіон паралімпійських ігор.
 Костюк Юрій Юрійович (1912) — український диригент і педагог, доктор філософії.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок